Okręty US Navy o nazwie USS "Valley Forge", pochodzącej od doliny Valley Forge, gdzie obozowały wojska Waszyngtona:

 Pierwszy "Valley Forge" (CV-45) był lotniskowcem, który wszedł od służby 1946, brał udział w wojnie koreańskiej, przerobiony na amfibijny okręt desantowy (LPH-8) i służył w czasie wojny wietnamskiej do czasu wycofania ze służby w 1970. Po wycofaniu lotniskowiec został wykorzystany jako miejsce kręcenia filmu "Silent Running" o okręcie kosmicznym (także noszącym nazwę "Valley Forge").
 Drugi "Valley Forge" (CG-50) był krążownikiem rakietowym, który wszedł do służby w 1986 i został z niej wycofany w 2004 w San Diego Naval Station.

Inne 
 Fikcyjny okręt kosmiczny USS "Valley Forge" (NCC-43305) (typ Excelsior) został pokazany w odcinku "Tears of the Prophets" serialu Star Trek: Deep Space Nine
 Fikcyjny okręt kosmiczny "Valley Forge" wystąpił w filmie i książce Starship Troopers

Valley Forge